Augustyn ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Augustyn (1936–2016), polnischer Schriftsteller
 Artur Augustyn (* 1983), polnischer Volleyballspieler
 Błażej Augustyn (* 1988), polnischer Fußballspieler
 Bohumil Augustyn (* 1960), tschechischer Fußballspieler
 Brian Augustyn (1954–2022), US-amerikanischer Comicautor
 Frank Augustyn (* 1953), kanadischer Balletttänzer
 John-Lee Augustyn (* 1986), südafrikanischer Radrennfahrer
 Kamila Augustyn (* 1982), polnische Badmintonspielerin
 Mieczysław Augustyn (* 1955), polnischer Politiker

 Urszula Augustyn (* 1964), polnische Politikerin
 Wolfgang Augustyn (* 1957), deutscher Kunsthistoriker und Chefredakteur

Siehe auch:
 Augustin